Хајек може бити:

 Хајек (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хајек (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република